Andreas Schauer – sciatore freestyle tedesco
 Mark Schauer – politico statunitense
 Mitch Schauer – scrittore statunitense
 Sepp Schauer – attore tedesco